Katioucha, diminutif de Iekaterina ;
 Katioucha, monument érigé à la gloire des soldats soviétiques servant sur canons anti-aériens dans la région de Leningrad ;
 Katioucha, surnom donné par les soldats de l'Armée rouge à un lance-roquette en service au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Katioucha, nom donné à des sous-marins de croisière (type "K") construits par l'Union soviétique avant la Seconde Guerre mondiale ;
 Katioucha, chanson populaire russe ;
 Chanson de Katyusha, chanson populaire japonaise
 Katioucha, station de radio de Saint-Petersbourg ;
 1900 Katioucha, astéroïde nommé en hommage à Iekaterina Ivanovna Zelenko (1916-1941), pilote de bombardier léger (SU-2) ; 
 Katioucha, équipe russe de cyclisme professionnel sur route.